Festin nu :
 Le Festin nu (Naked lunch), roman de William Burroughs paru en 1959
 Le Festin nu, film inspiré du roman de Burroughs, sorti en 1991 
 Interzone (Le Festin nu), pays de fiction dans le roman de Burroughs
 Le festin nu (The Naked Feast, الوليمة العارية), œuvre d'Ali Bader de 2004